Waiting, Still () — третий мини-альбом южнокорейского певца Кюхёна. Он был выпущен 10 ноября 2016 года, лейблом SJ Label и SM Entertainment и распространен KT Music. Альбом содержит семь треков, в том числе ведущие синглы, «Blah Blah» и «Still».

Трек-лист

История релиза

Ранг музыкальные шоу

Примечания